FIE es una sigla que puede referirse a:

 La Federación Internacional de Esgrima.
 La Federación Internacional de Esquí.
 El Foro Internacional de Emprendedores.

Acrónimos